The Spitfire – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Champion Film Company
The Spitfire – film del 1914 diretto da Edwin S. Porter e Frederick A. Thomson
The Spitfire – film del 1924 diretto da Christy Cabanne